Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 36-os, továbbá 36A jelzésű villamosok:

Magyarország 

 36-os villamos (Budapest)megszűnt
 36A villamos (Budapest)megszűnt

Csehország 

 36-os villamos (Prága)